Мочутковский — фамилия члена дворянского рода Мочутковские (Список дворянских родов, внесённых в Общий гербовник Российской империи; XVII, 95)
 Мочутковский, Осип Осипович (1845—1903) — российский врач, профессор.

Примечания